Алексей Матро́сов:
 Матросов, Алексей Евлампиевич (1911—1982) — Герой Советского Союза.
 Матросов, Алексей Александрович (род. 1991) — эстонский футболист, вратарь.